Gasto puede referirse a:

 Gasto público: egreso por parte de alguna rama gubernamental.
 Gasto cardíaco: volumen de sangre expulsado por un ventrículo cardíaco en un minuto.
 Gasto másico: expresa la variación de la masa en el tiempo.
 Gasto energético: relación entre el consumo de energía a la energía necesaria por el organismo.
 Gasto suntuario: bienes considerados lujosos y, probablemente, no éticos.